Il detentore del titolo Novak Đoković si è riconfermato campione battendo in finale Roger Federer con il punteggio di 7-65, 1-6, 7-64, 4-6, 13-12.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Dominic Thiem (primo turno)
  Alexander Zverev (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Kei Nishikori  (quarti di finale) 
  John Isner (secondo turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Borna Ćorić (ritirato)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Gaël Monfils (primo turno, ritirato)
  Matteo Berrettini (quarto turno)

  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  David Goffin (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Diego Schwartzman (terzo turno)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Guido Pella (quarti di finale)
  Lucas Pouille (terzo turno)
  Benoît Paire (quarto turno)
  Denis Shapovalov (primo turno)
  Kyle Edmund (secondo turno)
  Laslo Đere (secondo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (terzo turno)

Qualificati 

  Andrea Arnaboldi (primo turno)
  Grégoire Barrère (secondo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Salvatore Caruso (primo turno)
  Marcos Giron (primo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Kwon Soon-woo (primo turno)
  Kamil Majchrzak (primo turno)

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Corentin Moutet (secondo turno)
  Dennis Novak (primo turno)
  Alexei Popyrin (secondo turno)
  Noah Rubin (primo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Jiří Veselý (terzo turno)

Lucky loser 

  Brayden Schnur (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Jay Clarke (secondo turno)
  Paul Jubb (primo turno)

  Dominik Köpfer (secondo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019